Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2011 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jürgen Melzer in Iveta Benešová sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Liezel Huber (četrtfinale, poškodba)
 Maks Mirni /  Jaroslava Švedova  (drugi krog)
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (tretji krog, poškodba)
 Mahesh Bhupathi /  Jelena Vesnina  (finale) 
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Květa Peschke (drugi krog)
 Rohan Bopanna /  Sania Mirza (četrtfinale)
 Philipp Petzschner /  Barbora Záhlavová-Strýcová (drugi krog) Daniel Nestor /  Chan Yung-jan (polfinale)

<ol start=9>
 Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (prvaka)
 Dick Norman /  Lisa Raymond ''(drugi krog)
 Mark Knowles /  Nadja Petrova (tretji krog)
 Daniele Bracciali /  Flavia Pennetta (poškodba)
 František Čermák /  Lucie Hradecká (drugi krog)
 Leander Paes /  Cara Black ''(četrtfinale)
 Andy Ram /  Meghann Shaughnessy (tretji krog)
 David Marrero /  Andrea Hlaváčková (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2011